De Beker van Israël is het nationale voetbalbekertoernooi van Israël dat wordt georganiseerd door de Israëlische voetbalbond (IFA). Het toernooi is na de onafhankelijkheid van Israël in 1948 van start gegaan in het seizoen 1951/52. De winnaar plaatst zich voor de UEFA Europa Conference League (voorheen voor de Europacup II, UEFA Cup en UEFA Europa League).

Voorlopers 
Al voor de onafhankelijkheid van Israël werd er in het Brits mandaatgebied Palestina gevoetbald. In 1922 was er gestart met een bekertoernooi, die later zou worden opgevolgd door de Beker van Israël, behalve de eerste zes edities -die alle door Britse clubs werden gewonnen- erkend de IFA deze kampioenen. Tussen 1923 en 1927 organiseerden de Maccabi verenigingen het Magen Sjimsjon toernooi, deelname enkel voorbehouden voor de Maccabi clubs.

Magen Sjimsjon

Finales beker Brits-Palestina 

 *1 1928 : De uitslag Hapoel Tel Aviv - Maccabi Hashmonai 2-0 werd geannuleerd, omdat Hapoel met een onrechtmatige speler speelde. De titel werd gedeeld.
 *2 1932 : De wedstrijd werd getaakt bij een 1-0 stand voor Hapoel. Hapoel verliet het veld nadat ze een, in hun ogen onterechte, strafschop tegen kregen.
 *3 1947 : De wedstrijd werd gestaakt bij een 3-2 stand voor Maccabi.

Finales

Gelegenheidsbekers 
Israël kende nog twee gelegenheidsbekers, gespeeld ter viering van de onafhankelijkheid.

Beker ter gelegenheid van 10 jaar Onafhankelijkheid

Beker ter gelegenheid van 25 jaar Onafhankelijkheid

Beker
Nationale voetbalbeker in Azië